

Кіровськ — місто, районний центр, Могильовська область

Кіровськ — місто, районний центр, Ленінградська область
 Кіровськ — місто, окружний центр, Мурманська область
 Кіровськ — селище, Кваркенський район, Оренбурзька область

Кіровськ — колишня назва (1944—2016) міста Голубівка (Луганська область, Алчевський район)
 Кіровськ — колишня назва (1965—2016) селища міського типу Зарічне (Донецька область, Краматорський район)

Див. також 
 Кіровське
 Кіровський
 Кіровська